Slovo instrument, zastarale též instrumentum (hovorově či nářečně inštrument) je nejednoznačné:

 synonymum pro nějaký nástroj nebo přístroj 
 instrument (lékařství) – lékařský nástroj (neboli lékařský instrument) 
 instrument (hudba) – synonymum pro hudební nástroj (neboli hudební instrument)
 právní instrument neboli instrument práva – ve smyslu nástroj práva – zastarale též instrumentum
 finanční instrument – dokument, který je právním podkladem různých finančních transakcí. Mezi finanční instrumenty patří smlouvy o půjčkách, dluhopisy, hypotéky, akcie a pohyblivá zástavní práva.

Externí odkazy